Чемпионат Европы по бобслею и скелетону (до 1981 года — чемпионат Европы по бобслею) — главное европейское соревнование по бобслею и скелетону.

Соревнования

Достижения российских бобслеистов 
В годы существования СССР в чемпионатах Европы участвовали спортсмены, представлявшие союзные республики. В 1984 году чемпионами Европы в соревновании двоек стали латвийские спортсмены Янис Кипурс и Айварс Шнепстс, а бронзу завоевали двойка Зинтис Экманис и Владимир Александров. В следующем сезоне двойка Экманис — Александров выиграла чемпионат Европы. На чемпионате 1987 года двойка Зинтис Экманис — Владимир Александров стала второй. В 1988 году бронзу чемпионата Европы выиграла двойка Вячеслав Савлев — Алексей Головин. В 1990 году, в последний раз представляя СССР, с серебром вернулась двойка Зинтис Экманис и Юрис Тоне, а двойка Марис Пойканс — Андрей Горохов завоевала бронзу. Отсутствие базы для развития бобслея в России привело к тому, что следующие призёры от России появились почти через два десятка лет. В 2008 году чемпионат Европы выиграла двойка Зубков — Воевода. В 2011 году двойка Зубков — Воевода во второй раз стала чемпионом Европы.

Первые победы отечественных четвёрок состоялись уже в этом веке. В 2005 году четвёрка Зубкова с разгоняющими Селивёрстовым, Голубевым и Стёпушкиным впервые стали чемпионами Европы. В 2006 году эта четвёрка оказалась третьей. На чемпионате 2007 года серебро завоевала четвёрка Попова с разгоняющими Орешниковым, Труненковым и Стёпушкиным. В 2009 году победу одержала четёрка в составе Зубков — Орешников — Труненков — Стёпушкин. В 2011 и 2012 годах «серебро» чемпионата завоёвывала четвёрка Зубков — Егоров — Труненков — Хренков. В 2015 году вице-чемпионами Европы стала четвёрка в составе Касьянов, Хузин, Пушкарёв, Зайцев.

Первым достижением наших женщин стало второе место двойки Сергеева — Кочержова в 2017 году.

Скелетонист Александр Третьяков завоевал восемь медалей: два золота (2007, 2021), два серебра (2013, 2015) и четыре бронзы (2010, 2011, 2017, 2018). В 2011 году серебро завоевал Сергей Чудинов. Никита Трегубов завоевал бронзу в 2016 году и серебро в 2018 году.

Скелетонистка Елена Никитина выиграла 4 чемпионата Европы (2013, 2018, 2020 и 2021) и делит рекорд по золотым наградам среди женщин с немкой Аней Хубер. Серебряные награды чемпионата Европы завоёвывали Светлана Трунова (2008) и Мария Орлова (2013).

Ссылки 

Бобслей и скелетон